Lepidopsetta är ett släkte av fiskar. Lepidopsetta ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Lepidopsetta